Бреттна́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 32 км на північний схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 188 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 477,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бреттнак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бреттнак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель